Neotanaidae är en familj av kräftdjur. Neotanaidae ingår i ordningen tanaider, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Neotanaidae 36 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tanaider
Neotanaidae